Quitman County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Quitman County (Georgia)
 Quitman County (Mississippi)